Love Songs (programa de rádio), na Rádio Continental FM

Música 
 Love Songs (álbum de Ayumi Hamasaki)
 Love Songs (álbum de Bee Gees)
 Love Songs (álbum de Billy Ray Cyrus)
 Love Songs (álbum de Destiny's Child)
 Love Songs (álbum de Julio Iglesias)
 Love Songs (álbum de Mariah Carey)
 Love Songs (álbum de Michael Bolton)
 Love Songs (álbum de Santana)
 Love Songs (álbum de Vanessa Paradis)
 Love Songs (álbum de Yanni)
 Love Songs EP

Desambiguações de música